Eldo kan syfta på:

Eldo (1979–), en polsk rapmusiker och poet
ELDO – en internationell organisation som grundades 1964 för utveckling av bärraket, seEuropean Launcher Development Organization